Országok listája tengerszint feletti legmagasabb pontjuk szerint

Jegyzetek

Hivatkozások 
 CIA World Factbook 2004  (a *-gal jelölt elemek eltérnek az eredetitől; a kiegészítő dokumentumot lásd itt: ).
 Az adatok a Shuttle Radar Topography Missiontől származnak.

 
Magassag